«Наследники» — экранизация повести Сергея Козлова «Мальчик без шпаги».

Сюжет 
В сибирском поселке Уват живёт обыкновенная семья. Отец — буровик, мать — медсестра. Их сын учится в начальной школе. Каждое лето они ездят к бабушке в Крым. Идиллия вдруг рушится из-за неприятностей на работе у отца. Он начинает пить и втягивает в это и свою жену. Подросток остается без родительского надзора. Его поставщик, вор Мишка, однажды передает ему старинную пуговицу, и не просто пуговицу — а пуговицу из Ипатьевского дома, с мундира убиенного цесаревича Алексея. И эта пуговица оказывается для Тимофея Наследием — которое нужно нести, но которое его спасает. Спасает от судьбы того же вора Мишки, от судьбы собственных спившихся родителей.

В ролях 
 Павел Юрченко — Тимофей Трофимов
 Екатерина Редникова — Ирина Трофимова, мать Тимофея
 Денис Карасёв — Георгий Трофимов, отец Тимофея
 Владимир Толоконников — дядя Стёпа
 Леонид Куравлёв — глава администрации
 Александр Голубков — Миша
 Юлия Галкина — Надя
 Евгения Лапова — Елена, учитель истории
 Александр Баширов — мужичок с балалайкой
 Елена Самохина
 Леонид Окунев
 Анатолий Бузинский
 Алексей Шлямин
 Амаду Мамадаков — чукча
 Игорь Гузун — Исса, хозяин магазина
 Карэн Бадалов — врач
Илья Ловкий — Анвар 
Никита Кукушкин — Липенко 
Алишер Умаров — парень с гитарой

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Константин Одегов, Сергей Козлов
 Режиссёр: Константин Одегов
 Оператор: Радик Аскаров
 Композитор: Алексей Рыбников
 Спецэффекты: Ренат Юнусов

Награды 
 Малый хрустальный подсвечник на V Международном Сретенском православном кинофестивале «Встреча» (2009).
 Приз за лучшую роль второго плана на XV Российском кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине: Александр Голубков, фильм «Наследники».(2009).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2008 года
Фильмы Константина Одегова
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России